Аркадій (Карпинський) — український релігійний та освітній діяч у Російській імперії.
 Йоакинф Карпинський (1723—1798) — український бароковий письменник, автор морально-догматичних творів.
 Карпинський Олександр Михайлович — український дипломат.
 Карпинський Станіслав Віталійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпинський Франц Пилипович — Герой Радянського Союзу, старший лейтенант.
 Затиркевич-Карпинська Ганна Петрівна — українська акторка.

Див. також 
 Карпінський
Прізвища